Ping’andi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ping'andi (socken i Kina, lat 43,39, long 120,79), Inre Mongoliet, 
 Ping'andi (socken i Kina, lat 43,70, long 120,18), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar